Монкла́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Сен-Сернен-сюр-Ранс. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12149.

Коммуна расположена приблизительно в 550 км к югу от Парижа, в 105 км северо-восточнее Тулузы, в 45 км к югу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 149 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 82 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 60 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 73,2 %, в 1999 году было 64,7 %). Из 60 активных работали 56 человек (33 мужчины и 23 женщины), безработных было 4 (0 мужчин и 4 женщины). Среди 22 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон